Voici la liste des planètes mineures numérotées de 359001 à 360000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 359001 à 360000

359001-359100

359101-359200

359201-359300

359301-359400

359401-359500

359501-359600

359601-359700

359701-359800

359801-359900

359901-360000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000